Маркон:
 Географические объекты
 Маркон — коммуна в провинции Венеция (Италия).

 Фамилия
 Маркон, Андре (род. 1948) — французский актёр театра, кино и телевидения.
 Маркон, Андреа (род. 1963) — итальянский дирижёр, клавесинист и органист.
  (род. 1956) — французский шеф-повар, обладатель 3 звёзд гида «Мишлен».
  (род. 1983) — итальянская волейболистка.
 Маркон, Шолто (1890—1959) — британский игрок в хоккей на траве, олимпийский чемпион 1920 года.
  (род. 1975) — бразильский футболист, нападающий.